Анатолий Модестович Вакар (1856—1911) — русский государственный и общественный деятель, статский советник, председатель Прокуратории Царства Польского

Биография 
Происходил из белорусского дворянского рода, внесённого в родословную книгу Тамбовской губернии: сын генерал-майора Модеста Алексеевича Вакара.

В 1879 году после окончания юридического факультета Санкт-Петербургского университета кандидатом права служил по ведомству Министерства юстиции.

С 1880 года — в судебных ведомствах Тамбовской губернии; с 1885 года назначен секретарём Съезда мировых судей Тамбовской губернии.

С 1890 года назначен судебным следователем Сердобского участка Самарского окружного суда. С 1893 года судебным следователем по важным делам. С 1895 года был назначен помощником прокурора Самарского окружного суда и был произведён в надворные советники.

С 1896 года назначен постоянным членом Самарского окружного суда. В 1898 году был произведён в коллежские советники. С 1900 года был назначен прокурором Томской губернии.

С 1903 года назначен членом Варшавской судебной палаты. В 1903 году произведён в статские советники. С 1905 года — помощник прокурора Варшавской губернии.

С 1907 года был назначен председателем Прокуратории Царства Польского. Умер в Варшаве в 1911 году.

Семейная связь 
Дети:
 Вакар, Борис Анатольевич (1890—1976) — советский генетик, ботаник и селекционер;
 Вакар Алексы (1898—1966) — польский экономист;
 Владимир (1885—1933) — участник польского национального движения. Видный политический деятель в независимой Польше, ученый — демограф, экономист;
 Надежда
 Михаил
 Мария

Братья сестры:
 Василий (1853—1914) — действительный статский советник, депутат Государственной думы;
 Платон (1853—1928) — действительный статский советник, государственный и общественный деятель;
 Виктор (1853—1930) — действительный статский советник, почётный мировой судья, общественный деятель;
 Николай
 Мария — была замужем за Петром Александровичем Беклемишевым, его брат Беклемишев Владимир Александрович, был известным скульптором.

Источники 
  Адрес-Календарь. Общая Роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи на 1911 год. Часть 1 и 2;
 Адрес-Календарь. Общая Роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи на 1906 год. Часть 1 стр.616;
 Адрес-Календарь. Общая Роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи на 1904 год. Часть 1 стр.549;
 Адрес-Календарь. Общая Роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи на 1902 год. Часть 1 стр.607;
  Адрес-Календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской Империи на 1901 год, часть 1 и 2;
  Календарь и Памятная книжка Самарской губернии на 1899 год, стр.19;
  Адрес-Календарь. Общая Роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской Империи на 1898 год. Часть 1 и 2;
  Список чинов Судебного и Судебно-административного ведомств, с записной книжкой и календарём на 1894 год. Стр 74
  Адрес-календарь служащих в Тамбовской губернии лиц за 1888 год, стр.88

Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Прокуроры Российской империи